Мю Голубя (μ Columbae, μ Col) — звезда пятой величины (5m,17) спектрального класса O9.5, находящаяся на главной последовательности, одна из немногих в своём классе видимая невооружённым взглядом. Имея склонение 32° южнее небесного экватора, Мю Голубя является звездой южного полушария. В северном полушарии звезда наблюдается до 58° северной широты, то есть практически во всех странах, за исключением Гренландии, северных регионов Канады и России, а также Исландии и большей части Швеции и Норвегии. Лучшие месяцы для наблюдения звезды на территории России: декабрь, январь.

Звезда находится на расстоянии  от Земли в созвездии Голубя. Если учесть, что её температура  и, соответственно, она много излучает в ультрафиолетовом диапазоне, а также принять во внимание, что величина межзвёздного поглощения пылью невелика — 0,1m величины, можно вычислить, что Мю Голубя имеет светимость . Из этой цифры можно вычислить, что её радиус в  больше солнечного, а период обращения менее  (хотя точная скорость вращения для этой звезды неизвестна, но для звёзд этого класса типичная минимальная скорость вращения начинается от ). Массу звезды можно оценить как около десяти солнечных, Тецлаф и соавт. (2011) дают максимальную оценку массы в 11,2 .

Также является типичным то, что звезда испускает довольно сильный звёздный ветер со скоростью потери массы около 0,1 миллионных долей массы Солнца в год.
Мю Голубя и её партнёр AE Возничего являются классическими «звездами-бегунами». Звезда движется со скоростью  относительно Солнца, а по отношению к AE Возничему движется прямо от неё со скоростью более чем . Когда-то они, должно быть, были вместе, а теперь отдалены друг от друга на 70 °. Современные вычисления позволяют проследить их историю во времени, и показывают, что пара родилась вблизи области, где сейчас находится Трапеция Ориона (именно области, поскольку самой Трапеции
порядка миллиона лет) где-то около 2,5 млн лет назад.

Астрономы Блаау и Морган в 1954 году предположили, что обе звезды приобрели столь большую скорость вследствие какого-то одного события. Ни АЕ Возничего, ни μ Голубя не показывают признаков обмена массой в прошлом (об этом судят по количеству гелия), а значит, скорее всего, причиной того, что эти две звезды выброшены из скопления, является именно динамический сценарий. Вскоре после рождения пары они испытали близкий пролёт йоты Ориона (Наир Аль Саиф) — кратной звёздной системы, основным компонентом которой является очень тесная двойная звезда с необычно большим эксцентриситетом орбиты. Джиес и Болтон в 1986 году пришли к выводу, что АЕ Возничего, μ Голубя, а также пара массивных звёзд с большими эксцентриситетами орбит под названием ι Ориона (О и В гиганты) — результат взаимодействия два-на-два, которая и вызвала появление бегущих звёзд. В результате этого пролёта, звёздные пары, по-видимому, обменялись звёздами, а две другие звезды были выброшены на высокой скорости в разные стороны, одна из которых в настоящее время находится в созвездии Голубя, а другая в созвездии Возничего.

Примечания 

Убегающие звёзды